Białocin peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Białocin, village de la voïvodie de Łódź ;
 Białocin, village de la voïvodie de Mazovie.